Площадь Академика Лихачёва расположена на съезде с Биржевого моста на Петроградскую сторону.

История 

Безымянная площадь образовалась после строительства Биржевого моста ещё в 1894 году в результате засыпки мелководья у правого берега Малой Невы и части протока, отделявшего Ватный остров от Петроградской стороны.

В 1957—1960 годах во время реконструкции Биржевого моста произошли также изменения Мытнинской набережной. Мост был смещён с оси Зоологического переулка на 70 метров вниз по течению, после чего было засыпано прилегавшее к мосту мелководье, и на его месте образованы новые современные подъезды к мосту и предмостовая площадь. 

17 мая 2006 года, к столетию со дня рождения выдающегося филолога и общественного деятеля академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва площадь получила его имя.

6 ноября 2008 года на площади был открыт памятный знак в виде гранитной стелы с бронзовым барельефным портретом Д. С. Лихачёва (архитектор В. Б. Бухаев, автор бронзового барельефа — скульптор И. Б. Корнеев), созданный по инициативе Фонда имени Д. С. Лихачёва при поддержке Фонда «Константиновский». Текст на стеле: «Площадь Академика Лихачева названа в честь 100-летия со дня рождения ученого и общественного деятеля, почетного гражданина Санкт-Петербурга Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999)».

Примечания

Литература 

 Владимирович А. Г., Ерофеев А. Д. Петербург в названиях улиц. Происхождение названий улиц и проспектов, рек и каналов, мостов и остров. — М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб, 2008. — ISBN 978-5-17-057482-7